Termin PFC ima više značenja.
 Fluorougljenik, organofluorna jedinjenja
 Prefrontalni korteks, deo mozga